Hemmung steht für:
 Hemmung (Uhr), früher auch Gang, Baugruppe in Räderuhren
 Hemmung (Recht), Verhinderung des Weiterlaufens einer rechtlichen Frist
 Hemmung (Priming), semantische Bahnung in Psychologie und Psycholinguistik
 Hemmung von Enzymen durch Inhibitoren, siehe Enzymhemmung
 Abnahme der Erregbarkeit von Nervenzellen, siehe Inhibition (Neuron)
 Hemmungen, umgangssprachlich (veraltend) für Schüchternheit, aber mit einer weiteren Bedeutung (betrifft auch das nonverbale Verhalten)

Siehe auch:
 Gedächtnishemmung (verschiedene)
 Ladehemmung (bei Schusswaffen)
 Klassische Konditionierung #Bedingte Hemmung/Inhibition

 Hemmschwelle (Psychologie)
 Hemmnisanalyse (Projektevaluation)
 Hemmen (Begriffsklärung)
 Inhibition (Begriffsklärung: lateinisch für „unterbinden, anhalten“)
 Verzögerung (Begriffsklärung)